Buzzard Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Knoll (Arizona)	
 Buzzard Knoll (South Carolina)